Eureka henfører ofte til:
 Heureka – eller eureka – et kendt udråb der tilskrives Arkimedes.

Eureka kan også henvise til:

Steder

Canada 
 Eureka, Nova Scotia
 Eureka, Nunavut
 Eureka Pass, Axel Heiberg Island, Nunavut
 Eureka Sound, Nunavut

USA 
 Eureka, Californien, større amerikanske by med navnet
 Eureka, Nevada County, Californien
 Eureka, Colorado
 Eureka, Illinois
 Eureka College
 Eureka, Lawrence County, Indiana, et kommunefri område
 Eureka, Spencer County, Indiana, et kommunefri område
 Eureka, Kansas
 Eureka, Missouri
 Eureka, Perry County, Missouri
 Eureka, Montana
 Eureka, Nevada
 Eureka, North Carolina
 Eureka, Pennsylvania
 Eureka, South Carolina
 Eureka, South Dakota
 Eureka, Texas
 Eureka, Utah
 Eureka (Baskerville, Virginia)
 Eureka, Washington
 Eureka, West Virginia
 Eureka, Polk County, Wisconsin, en by
 Eureka, Winnebago County, Wisconsin, et kommunefri område
 Eureka Center, Minnesota
 Eureka Center, Wisconsin
 Eureka County, Nevada
 Eureka Springs, Arkansas
 Eureka Township, Adair County, Iowa
 Eureka Township, Michigan
 Eureka Township, Dakota County, Minnesota
 Eureka Township, Valley County, Nebraska
 Eureka Valley (Inyo County), Californien
 Eureka Valley, San Francisco, Californien

Andre Steder 
 Eureka, Victoria
 Eureka! (museum) i Halifax, West Yorkshire

Medier 
 Eureka (tv-serie) – amerikansk tv-serie skabt af Andrew Cosby og Jaime Paglia
 Eureka (film fra 1983) – britisk-amerikansk dramafilm af Nicolas Roeg

Andet 
 (5261) Eureka – trojansk asteroide ved Mars